Hauptmann è vocabolo tedesco corrispondente al grado di capitano dell'esercito.

Persone col cognome Hauptmann 
 Bruno Hauptmann (1899-1936) – criminale tedesco, condannato a morte per il rapimento del figlio di Charles Lindbergh
 Elisabeth Hauptmann (1897-1973) – scrittrice tedesca
 Gerhart Hauptmann (1862-1946) – poeta, drammaturgo e romanziere tedesco
 Moritz Hauptmann (1792-1868) – compositore e musicologo tedesco.
 Ralf Hauptmann (1968–) – ex calciatore tedesco